
La prima stagione della serie televisiva drammatica turca Hayaller ve Hayatlar, composta da 26 episodi, è stata distribuita in Turchia sul servizio di streaming beIN CONNECT dal 17 febbraio al 12 maggio 2022.

Note

Collegamenti esterni 
 

Hayaller ve Hayatlar